Чече́но-го́рская национа́л-социалисти́ческая подпо́льная организа́ция — национал-социалистическая организация, созданная в ноябре 1941 года Майрбеком Шериповым. Шерипов неоднократно менял название своей организации: «Общество спасения горцев», «Союз освобожденных горцев», «Чечено-ингушский союз горских националистов».

В 1942 году Шерипов написал свою идеологическую платформу, цели и задачи. Майрбек Шерипов так же, как и Хасан Терлоев, ненавидел советскую власть, он тоже провозглашал себя идейным борцом против большевистской власти и русского деспотизма.

История 
Наибольшего успеха в этих районах добилась группа Риккерта. Чтобы поднять массовое вооружённое восстание в горных районах Чечни, обер-лейтенант Хайнц Ланге установил связь с Хасаном Терлоевым. Но Ланге потерпел неудачу, не выполнив намеченного, он с помощью чеченцев во главе с Хамчиевым и Бельтоевым перешёл через линию фронта обратно к немцам.

Тем не менее, пробираясь к линии фронта, Ланге продолжал создание абвергрупп на территории Чечни и Ингушетии.

Большинство лидеров были либо убиты, либо арестованы во время депортации. Дольше других скрывался лидер Национал-социалистической партии северокавказских братьев Хасан Терлоев.

См. также 
 Грузинский легион
 Национал-социалистическая партия северокавказских братьев
 Батальон особого назначения «Бергманн»
 Русская освободительная армия

Источники 
 ГАРФ. Ф. Р.-9478. Оп.1. Д.55. Л.314-315
 Великая Отечественная война: кавказский фактор
 «Военная Литература»

Нацистские партии
Кавказские коллаборационистские формирования